Schultz-Hencke ist der Familienname folgender Personen:

 Dankmar Schultz-Hencke (1857–1913), deutscher Chemiker und Physiker
 Harald Schultz-Hencke (1892–1953), deutscher Psychoanalytiker